Schinkelturm ist der Name der Türme:

 Schinkelturm (Kap Arkona)
 Schinkelturm (Osnabrück)